Отары — название нескольких населённых пунктов в России.

Кировская область
 Отары — деревня в Советском районе.

Крым
 Отары — до 1948 года название села Весёловка в Сакском районе.
 Отары — до 1948 года название исчезнувшего села Гусевка в Раздольненском районе.
 Отары — исчезнувшее село в Джанкойском районе.
 Отары — до 1948 года название исчезнувшего села Родного в Белогорском районе.

Марий Эл
 Отары — деревня в Оршанском районе.
 Отары — деревня в Советском районе.

Нижегородская область
 Отары — село в Воротынском районе.
 Отары — деревня в Тонкинском районе.

Татарстан
 Отары — посёлок в Приволжском районе Казани.

Чувашия
 Отары — деревня в Вурнарском районе.

Этимология 
Топоним Отары (Отар, Атар, Утар) тюркского происхождения. В татарском языке слово утар буквально понимается как «загороженное место»; это слово также можно трактовать как усадьбу с надворными постройками. В чувашском языке слово утар означает «пасека».

См. также 
 Большие Отары
 Малые Отары

Примечания